Попис становништва у Хрватској је извршен у марту 2001. године. По попису становништва на површини од 56.594 -{km}-2 у Хрватској живјело је 4.437.460 становника, што је мање за 346.805 особа или 7% у поређењу са посљедњим пописом из 1991. године Тиме је Хрватска била на нивоу броја становника из 1961. године.

Резултати пописа

Према националној структури

Према вјероисповјести 

 католици - 3.897.332 (87,8%)
 православци - 40.433 (0,9%)
 муслимани - 56.777 (1,3%)
 гркокатолици - 6.219 (0,1%)
 јеховини свједоци - 6.094 (0,1%)
 евангелисти - 3.339 (0,1%)
 адвентисти - 3.001 (0,1%)
 баптисти - 1.981 (0%)
 старокатолици - 303 (0%)
 калвинисти - 4.053 (0,1%)
 Јевреји - 495 (0%)
 Остали протестанти - 7.374
 Агностици и неизјашњени - 132.532 (3%)
 атеисти - 98.376 (2,2%)

Извори 

Демографија Хрватске
Пописи становништва
2001.